Free Love – film del 1930 diretto da Hobart Henley
Free Love – film del 1971 diretto da Luis San Juan
Free Love – cortometraggio del 2009 diretto da Ted E. Haynes
Free Love – cortometraggio del 2012 diretto da Jonathan Deutsch
Free Love – gruppo musicale di rock progressivo italiano attivo tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70